Príncep de Liechtenstein  (en alemany Fürst) és un títol honorífic que es va crear molt abans que l'estat de Liechtenstein. L'emperador  Rudolf II va crear el 1608 aquest títol per recompensar el seu vassall,  Karl que fins aleshores només tenia el títol de baró de Liechtenstein i era senyor  d'unes terres a l'actual Txèquia.
El 1718, l'emperador Carles d'Àustria va crear l'estat de Liechtenstein ajuntant dos comtats que havien comprat la família Liechtenstein a l'oest d'Àustria. Per això des d'Anton Florian els prínceps de Liechtenstein són a més caps d'estat.

El títol de  Príncep de Liechtenstein  s'hauria pogut extingir en la tercera generació però Karl I va tenir la previsió de fer un document amb el qual, en cas que a la seva descendència manquessin els fills mascles, el títol passaria als descendents dels seus germans: Maximilian i Gundaker.

Protocol·làriament els prínceps de Liechtenstein reben el tractament d'Altesa Sereníssima.

Dinastia dels Prínceps de Liechtenstein 

El 15 d'agost de 2004, Hans Adam II delegà formalment el poder de prendre decisions en Liechtenstein al seu fill, Alois de Liechtenstein. Malgrat això, Hans Adam II encara és el cap d'estat.

Arbre genealògic

Bibliografia 
 BALCÁREK, Pavel. Ve víru třicetileté války : politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v Zemích české koruny. České Budějovice : Veduta, 2011. 524 s. .
 HAUPT, Herbert. Fürst Karl I. von Liechtenstein, Hofstaat und Sammeltätigkeit. Obersthofmeister Kaiser Rudolfs II. und Vizekönig von Böhmen : Edition der Quellen aus dem Liechtensteinischen Hausarchiv. Svazek Textband. Wien - Graz : Böhlau, 1983. (114 s.) (Quellen und Studien zur Geschichte des Fürstenhauses Liechtenstein; sv. 1,1) .

Enllaços externs 

 Pàgina oficial de la Casa Principesca de Liechtenstein